Девід Кліффорд Джуітт (, нар. 1958) — американський астроном, професор Інституту астрономії Гавайського університету.

Життєпис 
Народився в 1958 році у Великій Британії. У 1979 році у закінчив Лондонський університет. У 1980 році здобув ступінь магістра природних наук у Каліфорнійському технологічному інституті, а в 1983у там же — науковий ступінь доктора філософії в галузі астрономії. У сферу його інтересів входять вивчення транснептунового регіону Сонячної системи, історія формування Сонячної системи і фізичні властивості комет. Разом з Джейн Лу виявив перший об'єкт поясу Койпера в серпні 1992.

Див. також 
 6434 Джуїтт — астероїд, названий на честь науковця.

Примітки

Посилання 
 Curriculum vitae 
 Video interview  
 ~ jewitt / David Jewitt website  

Відкривачі астероїдів
Астрономи США
Науковці, на честь яких названо астероїд
Відкривачі ТНО
Американські професори
Члени і члени-кореспонденти Національної академії наук США
Члени Американської академії мистецтв і наук
Лауреати премії Шао
Члени Норвезької академії наук
Уродженці Лондона